De GymnastiekFederatie Vlaanderen, vaak kortweg GymFed genoemd, is een Vlaamse sportbond voor gymnastiek die (via de Koninklijke Belgische Turnbond) lid is van de Fédération Internationale de Gymnastique (FIG). De bond ontstond op 1 januari 2008 na de fusies van enkele bonden.

In 2002 fuseerden de Vlaamse Turnliga en de Federatie voor Algemene en Sportieve Gymnastiek. Op 23 januari 2007 sloten ook de clubs van Turnsport Vlaanderen zich aan bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. De bond heeft nu ruim 121.000 leden uit 318 clubs en vormt daarmee de tweede grootste sportbond van Vlaanderen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door veertig personeelsleden.

Gymnastiek in België
Gymnastiekbond
Sportbond in Vlaanderen